The Stretchers — компьютерная игра в жанре головоломки, разработанная Tarsier Studios и изданная 8 ноября 2019 года компанией Nintendo эксклюзивно для Nintendo Switch.

Геймплей 
В The Stretchers представлены лёгкие, основанные на рэгдолле головоломки, в которых игрокам поручено спасать мирных «головокружительных» — жителей, которые были «головокружены» злым капитаном Brains. Игроки берут на себя роль медиков, чтобы добраться до локации, где находится житель с головокружением. С помощью машины скорой помощи, с возможностью прыгать с рамп и через препятствия, такие как заборы и стены. Оказавшись в отмеченном месте, игроки должны положить жителя на носилки, доставить его в машину скорой помощи и поехать в больницу. В игру можно играть в одиночном режиме, в которой один игрок контролирует обоих медработников, или в кооперативном для двух игроков, где каждый игрок контролирует одного из медиков. Игроки могут разблокировать новые костюмы персонажей и мебель для домашней базы медиков, исследуя карту мира и зоны миссий. Комичный стиль и кооперативный геймплей The Stretchers напоминают стиль игры Overcooked!, в то время как небрежное вождение машины скорой помощи похоже с игровым процессом Crazy Taxi.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2019 года
Компьютерные игры, разработанные в Швеции
Игры на движке Unreal Engine
Компьютерные головоломки
Компьютерные игры, разработанные Tarsier Studios
Игры только для Nintendo Switch